Натуральне число 480
 480 рік до нашої ери
 480 рік нашої ери